Пасо Лимон има више значења:

 Пасо Лимон (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Лимон (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Лимон (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Лимон (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лимон (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лимон, Нуево Пасо Лимон (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лимон (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лимон (Сан Себастијан Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лимон (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лимон (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лимон (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Лимон (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Лимон (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Лимон (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Лимон (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Лимон, Пасо Мулато (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Лимон (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Лимон (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику